

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Reix“ beginnt.

Reix 



 Reix, Clément (* 1983), französischer Tennisspieler
 Reix, Shérazad (* 1989), französische Tennisspielerin

Reixa 
 Reixach, Sergi (* 1989), spanischer Pokerspieler

Reixe 
 Reixenartner, Josef (1928–1988), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter